Niektóre kościoły pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej:

W Polsce
 Kościół Matki Boskiej Fatimskiej w Krakowie
 Kościół Matki Boskiej Fatimskiej w Rozborzu
 Kościół Świętego Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie
 Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem
 Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie (Ursus)

Na świecie
 Kościół Matki Bożej Fatimskiej w Baranowiczach
 Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Fatimie
 Katedra Matki Bożej Fatimskiej w Kairze
 Kościół Matki Bożej Fatimskiej w Żodzinie

Inne kościoły Matki Bożej i Najświętszej Marii Panny 

!